Canigó, massís situat als Pirineus catalans.
 Canigó (poema), poema escrit per Jacint Verdaguer.
 Sant Martí del Canigó, monestir situat al massís del Canigó.
 Canigó (revista), revista catalanista 
 Muntanyes del Canigó, cançó tradicional catalana.
 Cobla Canigó, cobla de sardanes.
 Entorn java Canigó, Java framework.
 Canigó (Massana), òpera d'Antoni Massana.
 El Canigó, quadre de Juan Gris.
 Canigó 1883, pel·lícula dirigida per Albert Naudín amb previsió d'estrena pel 2023.